Weibing ist der Name folgender Orte:

 Weibing (Bernried), Ortsteil von Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Weibing (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich